Sainte-Croix (česky Svatý kříž) je název nebo součást názvu více obcí:

 Francie:
 Sainte-Croix (Ain) – obec v departementu Ain
 Sainte-Croix (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Sainte-Croix (Aveyron) – obec v departementu Aveyron
 Sainte-Croix (Dordogne) – obec v departementu Dordogne
 Sainte-Croix (Drôme) – obec v departementu Drôme
 Sainte-Croix (Lot) – obec v departementu Lot
 Sainte-Croix (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Sainte-Croix (Tarn) – obec v departementu Tarn
 Sainte-Croix-à-Lauze – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Sainte-Croix-aux-Mines – obec v departementu Haut-Rhin
 Sainte-Croix-de-Caderle – obec v departementu Gard
 Sainte-Croix-de-Mareuil – obec v departementu Dordogne
 Sainte-Croix-de-Quintillargues – obec v departementu Hérault
 Sainte-Croix-du-Mont – obec v departementu Gironde
 Sainte-Croix-du-Verdon – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Sainte-Croix-en-Jarez – obec v departementu Loire
 Sainte-Croix-en-Plaine – obec v departementu Haut-Rhin
 Sainte-Croix-Grand-Tonne – obec v departementu Calvados
 Sainte-Croix-Hague – obec v departementu Manche
 Sainte-Croix-sur-Aizier – obec v departementu Eure
 Sainte-Croix-sur-Buchy – obec v departementu Seine-Maritime
 Sainte-Croix-sur-Mer – obec v departementu Calvados
 Sainte-Croix-sur-Orne – obec v departementu Orne
 Sainte-Croix-Vallée-Française – obec v departementu Lozère
 Sainte-Croix-Volvestre – obec v departementu Ariège
 Toulx-Sainte-Croix – obec v departementu Allier

 Kanada:
 Sainte-Croix (Québec) – obec v provincii Québec

 Švýcarsko:
 Sainte-Croix (Vaud) – obec v kantonu Vaud
 Villars-Sainte-Croix – obec v kantonu Vaud

Související články 
 Svatý Kříž
 Santa Cruz
 Santa Croce